Казбек — многозначное слово:

Фамилия 
 Казбек, Александр (1848—1893) — грузинский писатель.
 Казбек, Георгий Николаевич (1840—1921) — участник русско-турецкой войны 1877—1878 годов, военный писатель, генерал от инфантерии.
 Казбек, Михаил Гаврилович (1805—1876) — русский генерал, участник Кавказских походов.

Прозвище 
 Казбек-гора (1869—1922) — сценическое имя российского циркового борца Бола Канукова.

Топоним 
 Казбек — одна из главных вершин Кавказа.
 Казбек — село в Бородулихинском районе Восточно-Казахстанской области, ликвидировано в 2006 году.
 Казбек — прежнее название хутора Всадник в Александровском районе Ставропольского края.
 Казбек — почтовая станция на Военно-Грузинской дороге.

Другое 
 «Казбек» — марка советских папирос.
 «Казбек» — имя, которое носил колёсный пакетботный пароход «Эльборус» с 1860 по 1874 год.
 Казбек — мужское имя.
 «Казбек» — название специально разработанного сидения в космическом корабле серии «Союз».
 «Казбек» — шведский оркестр русских народных инструментов.
 «Казбек» — автоматизированная система управления стратегическими ядерными силами.
 «Казбек» — парусно-винтовая шхуна Черноморского флота Российской империи.

См. также